Juritsch ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Juritsch (1851–1925), österreichischer Historiker
 Mari Juritsch, EU-Beauftragte und Rückführungskoordinatorin
 Martin Juritsch (1928–1999), römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Jurisch